Kissing You (canção de Des'ree) - de 1996
Kissing You (canção de Girls' Generation) - de 2008
Kissin U - canção da cantora pop norte-americana Miranda Cosgrove

Desambiguação